Pertti Rastela, né le  à Jyväskylä en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
Son maillot le numéro 10 est retiré de l'équipe des JYP.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973 || JYP || Suomi-sarja
|| 11 || 3 || 4 || 7 || 4 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || JYP || Suomi-sarja
|| 14 || 9 || 2 || 11 || 4 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || JYP || 1. Divisioona
|| 22 || 4 || 4 || 8 || 14 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || JYP || 1. Divisioona
|| 35 || 30 || 13 || 43 || 46 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || JYP || 1. Divisioona
|| 36 || 22 || 14 || 36 || 45 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || JYP || 1. Divisioona
|| 36 || 20 || 11 || 31 || 36 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || JYP || 1. Divisioona
|| 35 || 19 || 16 || 35 || 27 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || JYP || 1. Divisioona
|| 36 || 24 || 24 || 48 || 31 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || JYP || 1. Divisioona
|| 36 || 29 || 25 || 54 || 34 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || JYP || 1. Divisioona
|| 22 || 13 || 8 || 21 || 20 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || JYP || 1. Divisioona
|| 30 || 18 || 23 || 41 || 16 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || JYP || 1. Divisioona
|| 35 || 14 || 12 || 26 || 30 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || JYP || 1. Divisioona
|| 44 || 15 || 24 || 39 || 42 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || JYP || SM-liiga
|| 33 || 8 || 5 || 13 || 18 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || JYP || SM-liiga
|| 44 || 8 || 11 || 19 || 20 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || JYP || SM-liiga
|| 44 || 6 || 11 || 17 || 12 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || JYP || SM-liiga
|| 44 || 20 || 20 || 40 || 18 || 11 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 1989-1990 || JYP || SM-liiga
|| 43 || 20 || 22 || 42 || 14 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 1990-1991 || JYP || SM-liiga
|| 44 || 9 || 8 || 17 || 18 || 7 || 0 || 2 || 2 || 2

Notes et références 

Naissance en novembre 1955
Naissance à Jyväskylä
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du JYP Jyväskylä
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace